Давід Павліта () — чеський дипломат.
 Роберт Павліта — чеський експериментатор і винахідник.